Элеанора Морли (; 10 октября 1442 — 20 августа 1476) — английская аристократка, 7-я баронесса Морли в своём праве (suo jure).

Биография 
Элеанора Морли принадлежала к знатному семейству, представители которого владели землями в Норфолке и с 1295 года носили баронский титул. Она была единственным ребёнком Роберта Морли, 6-го барона Морли, и Элизабет де Рос. Элеанора родилась после смерти отца и стала баронессой Морли в своём праве (suo jure). В браке с сэром Уильямом Ловелом она родила сына Генри, 8-го барона Морли (до 1474—1489), и дочь Элис (до 1467—1518), жену Уильяма Паркера и сэра Эдуарда Говарда. Баронесса умерла в 1476 году.

</center>

Примечания 

Бароны Морли
Баронессы Англии в своём праве
Бароны Англии XV века
Ловелы
Морли (род)